Korfu, sziget Görögország északnyugati részén
 Korfu, település Korfu szigetén
 Korfu, közigazgatási terület (2011–)
 Korfu, korábbi prefektúra (1864–2010)
 Korfu, korábbi tartomány (1864–2006)
 Corfu, település New York államban, az Amerikai Egyesült Államokban
 Corfu, település Washington államban
 Korfu, csokoládé, Korfu szelet (40g) és Korfu kocka (23g) étcsokoládéval mártott mézes-tojásfehérje frappé.